WOM může označovat:

 Word of Mouth marketing – WOM marketing
 Write-only memory (humor) – aprílový žert o paměti jen pro zápis